Nian kan syfta på:

 Nian – del av den obligatoriska 9-åriga skolan i Sverige, se Skolår 9
 Nian – en TV-kanal som ägs av SBS Discovery Media, se Kanal 9
 Nian – en siffra, se 9 (tal)
 Desa Nian, administrativ by i Indonesien